Анато́лий Уфи́мцев: Уфимцев, Анатолий Гаврилович (1914—2000) — советский, казахстанский шахматист и теоретик.
 Уфимцев, Анатолий Георгиевич (1880—1936) — изобретатель в области авиастроения и моторостроения.